Wiescher ist der Familienname folgender Personen:

 Gert Wiescher (* 1944), deutscher typografischer Gestalter und Schriftentwerfer
 Michael Wiescher (* 1949), deutsch-US-amerikanischer Physiker